Yamakaze (schip, 1911) - torpedobootjager
 Yamakaze (schip, 1936) - torpedobootjager